Montferrat kan syfta på:
 Montferrat, Isère
 Montferrat, Var

Se även
 Monferrato